Savignac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Savignac (Aveyron) im Département Aveyron
 Savignac (Gironde) im Département Gironde

mit Namenszusatz:
 Savignac-de-Duras im Département Lot-et-Garonne
 Savignac-de-l’Isle im Département Gironde
 Savignac-de-Miremont im Département Dordogne
 Savignac-de-Nontron im Département Dordogne
 Savignac-Lédrier im Département Dordogne
 Savignac-les-Églises im Département Dordogne
 Savignac-les-Ormeaux im Département Ariège
 Savignac-Mona im Département Gers
 Savignac-sur-Leyze im Département Lot-et-Garonne

ist der Familienname folgender Personen:
 Raymond Savignac (1907–2002), französischer Grafiker